PTI peut faire référence à :
 Parité des taux d'intérêt ;
 Parti travailliste indépendant, ancien parti socialiste britannique ;
 Pakistan Tehreek-e-Insaf, parti politique pakistanais ;
 Photon Technology International, fabricant de spectrofluoromètres ;
 Press Trust of India, agence de presse indienne ;
 Protection du travailleur isolé, dispositif d'alerte pour les travailleurs isolés ;
 Purpura thrombopénique idiopathique ou Purpura thrombopénique immunologique, deux hémopathies ;
 Procédure Technique d'installation en informatique ;
 la contraction de « Pour ton information ».

Sigle de 3 caractères